Aram ou Arã é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado como o quinto filho de Sem, sendo portanto, neto de Noé.
 
Embora pouco se sabe a respeito de Arã, diz o texto bíblico que ele foi pai de Uz, Hul, Geter e Más. Segundo eruditos, Arã teria sido o ancestral dos Arameus (Síria).

Árvore genealógica baseada em Gênesis 

 

 
Personagens do Antigo Testamento
Personagens do Tanakh
Personagens da Torá
Arameus